Кросс-Крик () — американский биографический кинофильм 1983 года, выдвинутый в четырёх категориях на премию «Оскар»: «Лучшая женская роль второго плана» (Элфри Вудард), «Лучшая мужская роль второго плана» (Рип Торн), «Оригинальный саундтрек» и «Лучший дизайн костюмов». Он также участвовал в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

Сюжет 
В 1928 году Нью-Йоркская начинающая писательница Марджори Киннан Роулингс покупает апельсиновую рощу во Флориде, когда её последняя книга была отвергнута издательством. Переезжая туда она знакомится с местными жителями, в том числе и с афроамериканкой Чиги, которая начинает работать на неё, несмотря на то, что она не может ей заплатить.

В ролях 
 Мэри Стинберджен — Марджори Киннан Роулингс
 Элфри Вудард — Чиги
 Рип Торн — Марш Тернер
 Дэйна Хилл — Элли Тернер
 Джоанна Майлс — Миссис Тёрнер

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1983 года
Независимые фильмы США